

Гленберн — місто, штат Мен
 Гленберн — місто, штат Північна Дакота
 Гленберн Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсільванія
 Гленберн — переписна місцевість, штат Пенсильванія